Anas Sharbini – calciatore croato
 Ahmad Sharbini – calciatore croato